Акрам () — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский означает «самый щедрый», однокоренное с именами Карим и Икрам.

Персоналии
 Акрам, Мухаммед — командир полка, участник войны за независимость Бангладеш
 Акрам Айлисли — азербайджанский драматург, сценарист, народный писатель Азербайджана

См. также 
 Акрамов

Арабские имена